Catara är ett släkte av kackerlackor. Catara ingår i familjen storkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkackerlackor
Catara